Ghemawat ist der Familienname folgender Personen:

 Pankaj Ghemawat (* 1959), indisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer, Global Strategist, Redner und Schriftsteller
 Sanjay Ghemawat (* 1966), US-amerikanischer Informatiker